Сент-Луїс 2019 (або The 2019 Sinquefield Cup) — 7-й міжнародний шаховий турнір, що проходив в Сент-Луїсі (США) з 17 по 29 серпня 2019 року. Турнір також є п'ятим із восьми етапів серії «Grand Chess Tour 2019».

За підсумками турніру найбільшу кількість очок по 6½ очок (+2-0=11) набрали Дін Ліжень та Магнус Карлсен. Для визначення переможця турніру був проведений тай-брейк у форматі швидких шахів, переміг Дін Ліжень з рахунком 3-1.

Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2782,5).

Регламент турніру

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 17-21, 23-28 серпня
 Вихідні дні: 21 серпня

Початок партій: 1-11 тури о 21-00 (час Київський).

Контроль часу 
 130 хвилин з додаванням 30 секунд на хід, починаючи з першого.

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 325 000 $, у тому числі:
 90 000 $
 60 000 $
 40 000 $
 30 000 $
 20 000 $
 17 000 $
 15 000 $
 13 000 $
 10 000 $
 10 000 $
 10 000 $
 10 000 $

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ станом на серпень 2019 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок у загальний залік Grand Chess Tour 2019

Посилання 
 Офіційний сайт турніру
 Sinquefield Cup 2017 на chesspro.ru
 Форум турніру на chesspro.ru
 Онлайн партій турніру на chessbomb.com

Примітки 

Сент-Луїс (шаховий турнір)
Шахові турніри 2019
2019 у США
Серпень 2019